

Sigle 
 Galvanic Skin Reaction – reazione galvanica cutanea
 Globate State Routine – protocollo di routing

Codici 
 GSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gardo (Somalia)